Tom Jennings eller Thomas Jennings kan syfta på:

Tom Jennings (programmerare) (född 1955), grundare av FidoNet
Tom Jennings (biljardspelare), amerikansk biljardspelare
Tom Jennings (fotbollsspelare) (1902–1973), skotsk fotbollsspelare
Thomas L. Jennings (1791–1856), ledande amerikansk abolitionist
Thomas Walter Jennings (född 1917), grundare till Jennings Organ Company, som senare blev Vox